Playboys () — второй студийный альбом финской рок-группы «The Rasmus», выпущен 29 августа 1997 года на студии Warner Music Group.

Хотя альбом Playboys получил статус золотого в Финляндии, где был достаточно популярен, за пределами Финляндии его популярность была не высока.

Кроме музыкантов группы при записи альбома также участвовали сессионные музыканты. А звучание альбома получилось отличным от привычного рока.

Список композиций

Участники записи 
 Лаури Юлёнен — вокал
 Паули Рантасалми — гитара
 Ээро Хейнонен — бас-гитара
 Янне Хейсканен — ударные

Примечания 

Альбомы 1997 года
Альбомы The Rasmus
Альбомы альтернативного рока
Альбомы фанк-рока
Альбомы рэпкора